СПБ — аббревиатура; может означать:
 Город Санкт-Петербург (СПБ, СПб)
 Союз православных братств
 Составной пикирующий бомбардировщик — см. Звено-СПБ